Устер:

 Устер — город в Швейцарии, окружной центр, находится в кантоне Цюрих.
 Устер — округ в Швейцарии. Центр округа — город Устер.